Шален може да се односи на:

 Шален (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шален (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шален“